Фунес () — фамилия и топоним.
 однофамильцы
 Фунес, Грегорио (1749—1829; часто называемый Настоятель Фунес) — испанский и южноамериканский священнослужитель, один из основателей независимой Аргентины.
 Фунес, Маурисио (род. 1959) — президент Сальвадора (2009—2014).
 
 Турсиос Фунес, Данило Эльвис (род. 1978) — гондурасский футболист.
 топонимы
 Фунес — муниципалитет в испанской провинции Наварра.
 Фунес — коммуна в итальянском регионе Трентино — Альто-Адидже.
 Фунес — город и муниципалитет в аргентинской провинции Санта-Фе.
 Фунес — город и муниципалитет в Колумбии.
 другое
 «Фунес памятливый» («Фунес, чудо памяти»; «Фунес, помнящий») — рассказ аргентинского писателя Хорхе Луиса Борхеса.

См. также 
 Фюнес
 Деан-Фунес